Orisare kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Orizare (ort), Burgas, Obsjtina Nesebr,

Estland 

 Orissaare, ort, Saare län, Orissaare vald, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar